Халиджи (в переводе с арабского — «заливный») — многозначный термин.
 Халиджи — один из диалектов арабского языка, распространённый в странах Персидского залива.
 Халиджи — планируемая к вводу не ранее 2015 года единая валюта четырёх арабских государств Персидского залива: Саудовской Аравии, Кувейта, Катара и Бахрейна
 Халиджи (музыка)
 Халиджи (танец)